L'édition 2005 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 3 au .

Le local Olivier Rochus remporte le tournoi en simple.

Résumé de l'édition 
Pour sa première édition, l’Ethias Trophy de Mons accueille un tableau composé de joueurs en pleine ascension : Andy Murray, Ivo Karlović, Julien Benneteau, Marc Gicquel, Nicolas Mahut. Sont aussi présents de nombreux joueurs belges : Olivier Rochus, Xavier Malisse, Christophe Rochus, Kristof Vliegen, Steve Darcis et Dick Norman.

Cette première édition s’achève sur une finale 100% belge entre les deux premières têtes de série : Olivier Rochus et Xavier Malisse. Les deux partenaires de double sont au sommet de leur carrière et se rencontrent de part et d’autre du filet pour la deuxième fois sur le circuit professionnel. Olivier Rochus en sort vainqueur sur le score sans appel de 6-2, 6-0.

En double, c’est l’inattendue paire allemande Christopher Kas et Philipp Petzschner qui se défait de la deuxième tête de série composée du Belge Tom Vanhoudt et du Tchèque Tomáš Cibulec (7-6, 6-2).

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2005
Ethias
Tennis en octobre 2005